Kmess était un client de messagerie instantanée libre (sous GNU GPL). Il est un « clone » de Windows Live Messenger. Il est écrit en C++ et utilise le framework Qt. 
Il est codé de façon à s'intégrer dans l'environnement KDE.

Fonctionnalités

Version 1.5.2 

La version stable 1.5.2 contient plusieurs fonctionnalités comme:

 Conversations en groupe
 Les transferts de fichiers rapides avec des aperçus de fichiers
 Support de tous les émoticônes MSN et personnalisés.
 Polices et couleurs de texte
 Messages personnels
 Support "En écoute" pour plusieurs Lecteurs Audio
 Support des messages hors ligne
 Support de Microsoft Live Mail, avec le nombre de courriels non lus, de nouvelles notifications courriels, et le lien direct vers la boîte de réception
 Support des Nudges et des clins d'œil

Version 2.0 
Les fonctionnalités de la version stable 2.0 sont les suivantes :

 Port vers KDE 4.
 Fenêtres de conversations avec onglets.
 Paramètres de transfert de fichier.
 Envoi des clins d'œil reçus.
 Implémentation des boîtes de dialogue KDE « Get Hot New Stuff ».
 Support des messages différés.
 Messages hors ligne.
 Support du format de texte Messenger Plus! Live.
 Affichage de la conversation précédente dans la fenêtre de discussion.
 Historique des conversations avec l'affichage d'un calendrier.
 Possibilité d'enregistrer ses propres émoticônes.
 Et bien d'autres options ...

Version de développement

Fonctionnalités prévue pour KMess 2.1 
Le développement de cette version sera axé sur le multimédia. Les caractéristiques prévues sont entre autres:

 L'utilisation de la webcam.
 Les conversations audio.
 Les Messages audio.
 Un Système d'extension.
 Des paramètres supplémentaires pour le transfert de fichiers.

Pour plus d'informations concernant les fonctions à venir, consultez le site du projet KMess

Notes et références

Annexes

Articles connexes 

 Kopete, un autre client libre de messagerie pour KDE
 aMSN, un client pour Windows Live Messenger écrit avec le framework Tcl/Tk et dont le développement semble s'être arrêté

Liens externes 
  Site officiel
 

Logiciel de messagerie instantanée
Logiciel pour Linux
Logiciel pour Unix
Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel utilisant Qt